Das Juniorinneneinzel der US Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Linda Siegel.

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1979